Chorlton (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Chorlton (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Chorlton-by-Backford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Chorlton-cum-Hardy – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Chorlton-on-Medlock – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)